Sickling ist der Ortsname von

 Sickling (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Sickling (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern